Przejazd est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Przejazd, village de la voïvodie de Mazovie
 Przejazd, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie